Marsalis ist der Name von

Branford Marsalis (* 1960), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
Delfeayo Marsalis (* 1965), US-amerikanischer Jazzposaunist und Musikproduzent
Ellis Marsalis (1934–2020), US-amerikanischer Jazzpianist, Bandleader, Musikpädagoge; Vater von Wynton, Branford, Delfeayo und Jason Marsalis
Jason Marsalis (* 1977), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
John H. Marsalis (1904–1971), US-amerikanischer Politiker
Wynton Marsalis (* 1961), US-amerikanischer Jazz-Trompeter